Шаарский договор 1873 года — соглашение о дружбе между Российской империей и Бухарским эмиратом. Подписан Эмиром Бухары Музаффаром в Шахрисабзе (Шаар или Шаар-Сабиза)  и Туркестанским генерал-губернатором генерал-лейтенантом К. П. фон Кауфманом в Ташкенте а. Традиционно считается, что в результате заключения Шаарского договора Бухарский эмират фактически стал протекторатом Российской империи.

Значение договора 
В договоре прописаны 18 статей. В них предусмотрены передача Бухарскому эмирату части территории Хивинского ханства, занятого русской армией. Разрешались свободные проезды граждан Российской империи по территории эмирата и плавание по Амударье российских судов с возможностью устраивать склады и пристани. Купцы Российской империи получили право на беспошлинный провоз товаров в третьи страны по его территории, свободную торговлю в эмирате. Также российским купцам разрешалось иметь торговых агентов и караван-сараи в эмирате, а купцам Бухарского эмирата на территории Туркестанского генерал-губернаторства. Граждане России и эмирата могли заниматься ремёслами и владеть недвижимостью на территории обоих государств. Эмир обязался прекратить работорговлю на территории эмирата и не принимать российских преступников. В Ташкент назначался постоянный посол эмира, российское правительство также могло назначить своего политического агента в эмирате.

См. также 
 Русско-бухарский договор (1868)
 Гендемианский мирный договор
 Большая игра

Литература 
 Тревер К. В., Якубовский А. Ю., Воронец М. Э.: История народов Узбекистана, том 2. — Ташкент: АН УзССР, 1947. — 517 с.
 Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией с другими государствами. СПб., 1889. Т. 1. № 52.
 Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. СПб., 1911. Т. 1; Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России (60-90-е гг. XIX в.). Москва, 1965.
 Бабаханов М. Б. Русско-бухарский договор 1868 г. (1873 г.) и превращение эмирата в вассала Российской империи // Россия — Таджикистан: история взаимоотношений. Душанбе, 2009.

История Центральной Азии
Бухарский эмират
Международные договоры Российской империи
Международные договоры XIX века
Октябрь 1873 года
1873 год в политике
Шахрисабз